Селия Эмонье (, род. 5 августа 1991 года, Понтарлье, Франция) — французская лыжница и биатлонистка.

Завершила карьеру после сезона 2019/2020

Участница Олимпийских игр в Сочи в составе сборной команды Франции по лыжным гонкам.

С сезона 2015/2016 выступает за основную сборную команду Франции по биатлону.

Спортивная карьера

Лыжные гонки 
За свою карьеру принимала участие в двух чемпионатах мира. В Валь-ди-Фьемме 2013, стала 6-й в эстафете, 10-й в командном спринте, а также 36-й в спринте и скиатлоне. На чемпионате мира в Фалуне в 2015 году, стала 8-й в эстафете, 6-й в командном спринте, 27-й в масс-старте на 30 км классическим стиле, 18-й в гонке на 10 км свободным стилем и 28-й в спринте.

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи, стартовала в пяти дисциплинах: 10 км классическим стилем — 27-е место, скиатлон — 21-е место, спринт — 40-е место, командный спринт — 12-е место и эстафета — 4-е место.

Лучшие личные результаты (единственные за всю карьеру лыжницы в 10-ке сильнейших) — два 9-х места, показанных в сезоне 2014/2015 в российском Рыбинске.

Лучший командный результат был достигнут на Олимпийских играх 2014 года в Сочи — 4-е место вместе с подругами по команде Орор Жан, Анук Февр-Пикон и Коралин Юг.

Биатлон

Сезон 2015/2016 — дебют на этапах Кубка мира 
В сезоне 2015/2016 начинает свои выступления в биатлоне. Дебют оказался удачным.

Изначально, Селия начала выступать на Кубке IBU, где в дебютной же для себя гонке заняла 3-е место, допустив две ошибки на огневых рубежах и уступив победительнице Магдалене Гвиздонь 31 секунду.

Была вызвана в основную сборную на второй этап Кубка мира в Хохфильцене. В дебютном спринте заняла 57-е место, допустив три промаха на огневых рубежах. В преследовании смогла отыграть 6 позиций, допустив 7 промахов.

В течение сезона результаты спортсменки только улучшаются. В канадском Канморе Эмонье заняла 13-е место в спринте, допустив две ошибки на огневых рубежах, лишившись подиума, но сумев отобраться в первый в своей карьере биатлонный масс-старт, где стала 15-й с пятью промахами. В американском Преск-Айле, Селия занимает 11-е позиции в спринте и преследовании, и вновь, благодаря хорошей лыжной подготовке, претендовала на призовые позиции, но большое количество промахов помешало ей сделать это.

Результаты

Биатлон

Участие в Чемпионатах мира

Результаты выступлений в Кубке мира

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт спортсменки
 Профиль на сайте IBU

Родившиеся в Понтарлье
Биатлонисты Франции
Лыжники Франции
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года